Дердо:

 Дердо Віктор Григорович (1954) — радянський та український футбольний суддя
 Дердо Олександр Вікторович (1979) — український футбольний суддя, син Віктора Дердо